Сент-Коло́мб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південь від Пуатьє, 120 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Коломб на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта